{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87401) - || 2000 QS74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87402) - || 2000 QE75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87403) - || 2000 QH76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87404) - || 2000 QK76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87405) - || 2000 QP77 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87406) - || 2000 QC83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87407) - || 2000 QJ83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87408) - || 2000 QN83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87409) - || 2000 QU85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87410) - || 2000 QY86 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87411) - || 2000 QC88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87412) - || 2000 QE88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87413) - || 2000 QU89 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87414) - || 2000 QB90 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87415) - || 2000 QA92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87416) - || 2000 QM92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87417) - || 2000 QM93 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87418) - || 2000 QZ94 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87419) - || 2000 QM95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87420) - || 2000 QN95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87421) - || 2000 QS97 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87422) - || 2000 QE99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87423) - || 2000 QW99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87424) - || 2000 QY99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87425) - || 2000 QJ100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87426) - || 2000 QH101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87427) - || 2000 QE102 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87428) - || 2000 QY102 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87429) - || 2000 QM103 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87430) - || 2000 QG104 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87431) - || 2000 QE105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87432) - || 2000 QG105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87433) - || 2000 QM105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87434) - || 2000 QX105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87435) - || 2000 QH106 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87436) - || 2000 QO106 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87437) - || 2000 QC107 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87438) - || 2000 QH107 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87439) - || 2000 QZ108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87440) - || 2000 QA110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87441) - || 2000 QE110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87442) - || 2000 QZ110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87443) - || 2000 QL111 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87444) - || 2000 QZ111 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87445) - || 2000 QM113 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87446) - || 2000 QO113 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87447) - || 2000 QR116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87448) - || 2000 QA118 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87449) - || 2000 QF119 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87450) - || 2000 QB120 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87451) - || 2000 QD120 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87452) - || 2000 QD121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87453) - || 2000 QE121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87454) - || 2000 QG121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87455) - || 2000 QK122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87456) - || 2000 QM122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87457) - || 2000 QR123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87458) - || 2000 QK124 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87459) - || 2000 QL125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87460) - || 2000 QR126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87461) - || 2000 QD127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87462) - || 2000 QS127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87463) - || 2000 QT128 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87464) - || 2000 QV129 || 31 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (87465) - || 2000 QU130 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87466) - || 2000 QX130 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87467) - || 2000 QC131 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87468) - || 2000 QF131 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87469) - || 2000 QT131 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87470) - || 2000 QM133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87471) - || 2000 QL134 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87472) - || 2000 QU135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87473) - || 2000 QK137 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87474) - || 2000 QF139 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87475) - || 2000 QM139 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87476) - || 2000 QH140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87477) - || 2000 QN140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87478) - || 2000 QM141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87479) - || 2000 QB143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87480) - || 2000 QZ143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87481) - || 2000 QC144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87482) - || 2000 QJ146 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87483) - || 2000 QN149 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87484) - || 2000 QD150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87485) - || 2000 QT150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87486) - || 2000 QQ153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87487) - || 2000 QY153 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87488) - || 2000 QG154 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87489) - || 2000 QJ156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87490) - || 2000 QN156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87491) - || 2000 QE157 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87492) - || 2000 QP158 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87493) - || 2000 QM159 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87494) - || 2000 QC161 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87495) - || 2000 QH162 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87496) - || 2000 QJ162 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87497) - || 2000 QX165 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87498) - || 2000 QX166 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87499) - || 2000 QE167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87500) - || 2000 QS167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten